Auegraben steht

generisch für:
 Wassergräben zu einem größeren Gewässer in dessen flacher Talebene

speziell als Eigenname für:
 Auegraben (Elbe), rechter Zufluss der Elbe bei Elb-Kilometer 280,5
 Auegraben (Heidigsfeldgraben), rechter Zufluss des Heidigsfeldgrabens (zur Taft) nahe bei Großentaft, Marktgemeinde Eiterfeld, Landkreis Fulda, Hessen
 Auegraben oder Birkigsbach, linker Zufluss der Kinzig zwischen Niedermittlau, Gemeinde Hasselroth und Langenselbold, beide Orte im Main-Kinzig-Kreis, Hessen; entspringt im bayerischen Landkreis Aschaffenburg

Siehe auch:
 Augraben